105. Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju odbyły się w Calgary w hali Oval w dniach 11–13 lutego 2011. Kobiety startowały w mistrzostwach po raz 69. Łyżwiarki startowały na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 3000 m, 5000 m. Mistrzowski tytuł wywalczyła Holenderka Ireen Wüst. Łyżwiarze startowali na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 5000 m, 10 000 m. Najlepszy rezultat osiągnął Rosjanin Iwan Skobriew. O tym, które miejsca zajmowali zawodnicy decydowała mniejsza liczba punktów uzyskana z czterech biegów. Do biegu na 5000 m/10 000 m awansowała tylko najlepsza dwunastka po trzech dystansach.

Uczestnicy 
W zawodach wystartowało 48 panczenistów: 24 kobiety i 24 mężczyzn. Czeszka Martina Sáblíková broniła mistrzowskiego tytułu. Zabrakło natomiast Holendra Svena Kramera czterokrotnego wielobojowego mistrza świata z lat 2007–2010.

W nawiasach (K/M) podano liczbę uczestników: łyżwiarek i łyżwiarzy.

Reprezentacja Polski

Kobiety 
 Luiza Złotkowska – 19. (120,653 pkt.)

Mężczyźni 
 Konrad Niedźwiedzki – 13. (109,933 pkt.)
 Jan Szymański – 20. (112,012 pkt.)

Wyniki

Kobiety

Mężczyźni

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Wyniki kobiet na Schaats Statistieken.nl 
 Wyniki mężczyzn na Schaats Statistieken.nl 

Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju
2011 w sportach zimowych
2011 w Kanadzie
Sport w Calgary
Łyżwiarstwo szybkie w Kanadzie